Ania Goledzinowska, właściwie Anna Golędzinowska – polska modelka, aktorka, prezenterka telewizyjna pracująca i mieszkająca we Włoszech.

Życiorys 

We Włoszech mieszka od 1999. Padła tam ofiarą oszustwa i zmuszano ją do pracy w nocnym klubie. Swoją historię początków pracy we Włoszech opowiedziała w 2008 w programie Rozmowy w toku w odcinku pt. „Handel żywym towarem”.

Karierę modelki rozpoczęła w Mediolanie, gdzie uczestniczyła w pokazach mody, m.in.: Italian Fashion, Pianegonda, Masca, Byblos, Cerutti, Moda Mare Positano, Chanel, Irge, Bozart Gioielli, Brelil Profesional, Sportland, Garelli. Wygrała casting i dostała się do finału włoskiej edycji reality show „Uomini e donne” („Kawaler do wzięcia”) w Canale 5. W latach 2006–2007 uczęszczała na zajęcia z aktorstwa w szkole „Il Faro”, a od 2007 rozpoczęła naukę w „The Actor’s Academy” w Mediolanie.

Jest prezenterką telewizyjną. Zagrała w O La Va O La Spacca i włoskim serialu Love Bugs 2. Wystąpiła we włoskiej edycji „Tańca z gwiazdami”. W Polsce była gościem programów telewizyjnych: Dzień Dobry TVN i talk-show Rozmowy w toku w telewizji TVN w 2008.
W 2008 włoskie gazety opisywały jej romans z księciem Wenecji i Piemontu Emanuelem Filibertem.

W lutym 2011 we Włoszech wyszła jej książka Con Occhi Di Bambina (polskie tłumaczenie pt. Ocalona z piekła). W 2014 wyszła jej druga książka o tematyce religijnej dla młodzieży Dalle Tenebre alla Luce. W 2016 wyszła w Polsce jej trzecia książka, pt. Jestem grzesznikiem.

Będąc w związku od trzech lat z Paolo Enrico Berettą (siostrzeńcem Silvia Berlusconiego), w 2011 zostawiła swoje dotychczasowe życie i zamieszkała klasztorze w Medziugorie. Założyła w Medjugorje razem z Ojcem Renzo Gobbi inicjatywę Czyste Serca dla młodzieży która działa we Włoszech. Jest to inicjatywa, która promuje czystość przedmałżeńską i jej symbolem jest obrączka czystości.

Od 2015 roku współpracuje z włoską gazetą „La Croce Quotidiano” i jest prezesem inicjatywy Czyste Serca (Cuori Puri).

Telewizja 
 Koncert – Gala 30-lecie czasopisma Brulion dla TVP2 – prowadząca (2016)
 „Powiedzieć Tak” – film dokumentalny (2013)
 videoclip z Dik Dik dla programu „Ciak, si canta!”, Rai Due
 „Punto 7 Finanziamenti” – reklama
 „Ballando Cantando” – koprezenterka – Canale Italia
 „La Canzone Piu Bella” Anni 70 – prezenterka – Canale Italia
 „Viva Sanremo” – prezenterka – Canale Italia
 „La Canzone Piu Bella” Anni 60 – prezenterka – Canale Italia
 Cosi fan tutte (sitcom) – jako córka Pana Faccini
 reklama dla SkySport „Nivea for men”
 Charts Music By Carmen Electra MTV
 „Diretta Stadio” – Gold 7
 O La Va O La Spacca (serial) – Canale 5
 Sailing Channel – Sky (Salone Nautico Genova)
 Love Bugs 2 (sitcom) – jako Ludmilla
 „Gas Up” – prezenterka programu
 „Hot” – Match Music – koprezenterka programu
 Anche Crozza Legge Dante – jako prostytutka
 Gialappas (Mai Dire Martedi) Italia 1
 Showgirl – „Ballando Cantando”
 „Musica Insieme” – prezenterka programu z Marco Predolin
 „Corona Non Perdona” – videoclip
 Mr.Lip (sitcom) – jako pielęgniarka
 Gialappas – „Rai Dire Gol”

Publikacje 
 Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki, Edycja Świętego Pawła (2012); książka ta została nagrodzona statuetką Feniks 2013 w kategorii najlepsza książka roku dla młodzieży, wyd. we Włoszech jako Con occhi di bambina (2011) oraz Salvata dall Inferno (2014)
 Dalle Tenebre alla Luce, wyd. SugarCo, (2014)
 Z ciemności do światła, wyd. Edycja Św. Pawła (2015)
 Jestem grzesznikiem. Na spowiedź nigdy nie jest za wcześnie, wyd. Edycja Św. Pawła (2016)
 Ti Perdono, wyd. SugarCo (2016)

Nagrody i nominacje 
Statuetka Feniks – Ocalona z piekła. Wyznania byłej modelki – w kategorii najlepsza książka roku dla młodzieży 2013.

Przypisy 

Polskie modelki
Włoskie modelki
Polonia we Włoszech
Uczestnicy programów typu reality show
Urodzeni w 1982
Ludzie urodzeni w Warszawie